Клубный кубок UNCAF 1983 — 13-й розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Число участников было расширено до девяти, вновь в турнире приняли участие коста-риканские клубы, но не участвовали клубы из Гондураса, формула турнира вновь была изменена: три группы по три клуба в круговом турнире определили участников финальной пульки. Трофей во второй раз завоевал гватемальский клуб «Комуникасьонес».

Участники 

 Комуникасьонес - чемпион Гватемалы сезона 1982.
 Сучитепекес - финалист в чемпионате Гватемалы сезона 1982.
 Аврора - 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1982.
 Саприсса - чемпион Коста-Рики сезона 1982.
 Эредиано - 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1982.
 Атлетико Марте - чемпион Сальвадора сезона 1982.
 Ювентуд Индепендьенте - 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1982.
 Онсе Лобос - полуфиналист в чемпионате Сальвадора сезона 1982.
 Агила - полуфиналист в чемпионате Сальвадора сезона 1982.

Полуфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Финал

Плей-офф

Чемпион

Ссылки 
RSSSF

1983